Seznam divizij z zaporedno številko 42.

Seznam 
 Pehotne
 42. (vzhodnolančesterska) divizija (Združeno kraljestvo)
 42. pehotna divizija (ZDA)
 42. lovska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi